Хрюг () — село в Ахтынском районе Дагестана. Административный центр сельского поселения «Сельсовет Хрюгский».

География 

Село расположено на левом берегу реки Самур в её среднем течении на высоте 1200 м над уровнем моря, в 14 километрах к западу от районного центра — села Ахты и в 262 км от столицы Дагестана, один из крупных и древних населённых пунктов в Южном Дагестане.

С севера вдоль речной долины тянется Самурский хребет, вершина которого Ялак высотою 3004 м видна из села. С юга тянется Фалфанский хребет с горой Тукиркиль высотой 3150 м.

В селе и окрестностях находятся урочища: Хъчан сув, Рычал, Кьулан дагъ, Дерей сув, Мими сув, Теран, Магьмудан кал, ЦӀуман сув, ЧӀулав кьил, Салтабар, Хтумар, Куркунар, ЧӀехи мигьий, Эминан хцин пад, Вярх, Лацак там, Ягъв.

Ручьи и родники: Юргаз-кам, Хинер чхир кам, Ялах-кам, Чими ятар, Хасан булах, Кпул йицин булах, Шамахан булах, Къайи йицин булах, Селиман булах, Урюн булах.

История 
Точный возраст села и его основатель неизвестны. Также не установлено точно, откуда происходят корни жителей Хрюга. Старожилы аула утверждают, что селение Хрюг — одно из самых старинных населенных пунктов в долине реки Самур. 

Первоначально село было расположено на левом берегу реки Ялак-кам на участке . Об этом свидетельствуют многочисленные могилы, остатки руин и обгорелых строений, найденных при строительстве Ахты-Какинского канала в 1940 году. В 1495—1496 годах при посредничестве казикумухского шамхала устанавливается покровительство Ахтынского бекства над Хрюгом.

В 1839 году село, как и вся Самурская долина, было присоединено к Российской империи в составе Ахтыпаринского наибства Самурского округа Дагестанской области. Образовывало Хрюгское сельское общество.

В 1844-1845 годах в результате посредничества ахтынских алимов между хрюгцами и рутульцами был установлен мир. В 1848 году село было разорено русскими войсками за мятеж во время Самурского похода имама Шамиля. В 1886 году в селе проживало 1525 человек. До Советской власти в Хрюге действовали 5 мечетей, 4 кузницы, 2 лудильные мастерские, 5 столярных, 1 ткацкая мастерская, 7 водяных мельниц. В 1903 году местный алим-просветитель Молла Магомед на собственные средства и в своём доме открыл медпункт, а в 1907 году у себя на участке построил одноклассную светскую школу. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло 189 хрюгцев, вернулись 82.

Этимология 
«Хуьруьг» в буквальном смысле означает селение. Одни старожилы говорят, что селение раньше было расположено на скале , куда можно было подниматься только по извилистой, зигзагообразной дороге (). По одной из версий, от этой извилистой дороги произошло название аула. Согласно другой версии, в селении был род (тухум), который носил имя Гюрюгар () и именем этого рода стали называть селение. Однако правдивость этих версий ставится под сомнение.

Население 
Население Хрюга делится на рода — тухумы (): Болбутар, Рагьманар, Халтаяр, Микияр, Экерар, Мхацар, Челдияр, Цурар, Хашалар, Саларар и Гюрюгар.

В 1869 году в селе проживал 1191 человек, из них мужчины — 603, женщин 588. Село состояло из 216 дворов.

Экономика и инфраструктура 
В селе Хрюг функционирует местная администрация, почта, аптека, Дом культуры, участковая больница на 15 коек, средняя общеобразовательная школа на 360 ученических мест, филиалы музыкальной, спортивной школ, школы искусств, 6 кафе, 6 КФХ, 6 магазинов.

Культура 
Кроме земледелия и животноводства, хрюгцы занимались пчеловодством и ремёслами: селение славилось мастерами строительства, кузнечного дела, производства грубых шерстяных тканей, орнаментных ковров, паласов, войлочных материалов из шерсти и волокон на конопле.

Дети обучались арабской грамоте в мечетях. Большинство мужчин и некоторые женщины умели читать и писать. Наиболее одаренные дети продолжали учёбу у известных ученых-арабистов в сёлах Куруш, Цахур, Ахты, Алкадар, Шиназ и др.

В пятистах метрах к северо-востоку от Хрюга, в местности Мукалар, на обращённом к югу террасированном склоне горы, при проведении оросительного канала, на глубине 2 метров обнаружены строительные остатки, а также обломки керамики, относящиеся к средневековью. На западной окраине села, в обрезе, встречаются грунтовые могилы, перекрытые каменными плитами.

Раньше тухумы села жили обособленно в шести основных кварталах, которые имели свои кимы — годеканы. Кимы, выполнявшие функции семинаров народной педагогики (эта традиция до сих пор сохраняется), различались по тематике проходивших там бесед образовательно-воспитательного характера. Так, на первом киме (БтӀур мягьлед ким) можно было услышать различные новости. На втором киме (Вини мягьлед ким) обычно говорили о сельскохозяйственных работах. На третьем (БалкӀан кьейи ким) велись беседы о животноводстве. На четвёртом (СикӀер ким) — об охоте и охотниках. На пятом (Дунган ким) — о секретах народных промыслов. На шестом (Агъа ким) преобладали беседы о подготовке к зиме, заготовке дров, сена. Практически всё мужское население ежедневно посещало кимы, и каждый человек согласно своему сану занимал там определённое место.

Хрюгцы заметно отличаются от жителей даже соседних селений Ялак, Зрых, Кака не только по говору языка, но и по обычаям, жизненному укладу и психологии. Хрюгцев соседи называют мастерами решений любых спорных вопросов в свою пользу и дали им кличку: «Хрюгец, делающий узлы на просе» .

Известные уроженцы 
 Тагир Хурюгский (1893—1958) — известный лезгинский поэт, народный поэт Дагестана.
 Эмирбек Эмирбеков (род. 1937) — советский и российский ученый, доктор биологических наук, академик, основатель биохимической школы Дагестана.

Достопримечательности 
 Хрюгский минарет — башня-минарет 1700 года высотой более 22 метров.
 Джума-мечеть, построенная в 1637-1638 гг., о чём свидетельствует арабская строительная надпись на одном из деревянных столбов мечети.
 Памятники народному поэту Дагестана Тагиру Хрюгскому, инженеру-подводнику АПЛ «Курск» Мамеду Гаджиеву и памятник участникам ВОВ.
 Хрюгский краеведческий музей, открытый в 2017 году.
 Сельский Дом культуры, построенный в 1960 году.
 Старинный арочный мост «Мукьалал».
 Парк имени Тагира Хурюгского.
 Старый квартал селения Хрюг.
 Горное лесное озеро — источник содовой воды Фуан яд.
 Хрюгский водопад высотой более 30 метров.

Примечания 

Населённые пункты Ахтынского района